Josephson peut désigner :
Brian David Josephson (1940-), un physicien britannique, lauréat du Prix Nobel de physique en 1973,
Constante de Josephson, une constante physique,
Effet Josephson, est un phénomène physique caractérisé par l'apparition d'un courant entre deux supraconducteurs séparés par une couche de milieu isolant ou métallique non-supraconducteur,
Karen et Sarah Josephson (nées en 1964), sœurs jumelles américaines pratiquant la natation synchronisée.